Карза:

Карза (приток Парабели) — река в Томской области.
Карза (приток Лепши) — река, приток Лепши.